Plusieurs chapelles en France ont été nommées chapelle Notre-Dame-des-Anges en référence à la Vierge Marie en tant que Reine des Anges :
 la chapelle Notre-Dame-des-Anges du Cannet dans les Alpes-Maritimes ;
 la chapelle Notre-Dame-des-Anges de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis ;
 la chapelle Notre-Dame-des-Anges de Lurs dans les Alpes-de-Haute-Provence ;
 la chapelle Notre-Dame-des-Anges de Mégevette en Haute-Savoie ;
 la chapelle Notre-Dame-des-Anges d’Ouhans dans le Doubs ;
 la chapelle Notre-Dame-des-Anges de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales ;
 la chapelle du sanctuaire Notre-Dame-des-Anges de Pignans dans le Var ;
 la chapelle Notre-Dame-des-Anges de Rochemaure en Ardèche ;
 la chapelle Notre-Dame-des-Anges de Royan en Charente-Maritime ;
 la chapelle Notre-Dame-des-Anges d'Orelle en Savoie.

Voir aussi 
 
 
 
 

NotreDameAnges
~